Huit navires de la Royal Navy ont porté le nom de HMS Humber, d’après le Humber, un estuaire dans l’est de l’Angleterre, et un neuvième était prévu :

 Le  était un brûlot de 8 canons construit en 1690. Son sort est inconnu.
 Le  était un navire de ligne de deuxième rang de 80 canons, lancé en 1693. Il a été reconstruit en 1708 et 1726, et a été renommé HMS Princess Amelia en 1727. Il fut démantelé en 1752.
 Le  était un navire de ligne de cinquième rang de 44 canons, lancé en 1748 et détruit en 1762.
 Le  était un sloop de 16 canons, capturé sur les Français en 1806 et répertorié jusqu’en 1808.
 Le HMS Humber devait être une canonnière de classe Philomel à hélice en bois. Sa quille a été posée en 1861 et elle a été annulée en 1863.
 Le  était un navire de stockage à hélice en fer, acheté en 1878. Il avait déjà été lancé pour le service civil en 1876 sous le nom de Harar. Il a été revendu pour le service commercial en 1907, étant rebaptisé Lucia Victoria.
 Le  était un monitor de classe Humber, acheté en 1914. Il avait été lancé pour la marine brésilienne en 1913 sous le nom de Javari. Il a été vendu en 1920 pour être utilisé comme navire-grue.
 Le HMS Humber était un dragueur de mines de classe Ton lancé en 1953, mais renommé  en 1959.
 Le  était un dragueur de mines de classe River, lancé en 1984. Il a été vendu à la marine brésilienne en 1995 et a été renommé Amorim Do Valle.

Humber